Závody v olympijském triatlonu na I. Evropských hrách proběhly 13. června a 14. června 2015 v přilehlé části Baku zvané Bilgəh u Kaspického moře.

Výsledky

Muži

Ženy

Legenda 
p – pořadí, sč – startovní číslo, o — odstup

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Sporty na Evropských hrách 2015
Triatlon
Triatlon v roce 2015
Triatlon v Ázerbájdžánu